Народовластие (калька с  — «демократия»):
 Народовластие — демократия; может также рассматриваться не как полный синоним демократии, а как один из её элементов, «народный суверенитет».
 «Народовластие» — депутатская группа в Государственной думе (1995—1999).
 «Народовластие» — общественно-политическая газета на русском языке, издающаяся в Корякском округе Камчатского края.
 «Народовластие» — российское националистическое движение, бывшая «Артподготовка».

Примечания